Bothrops affinis est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
Bothrops affinis Gray, 1849, synonyme de Bothrops atrox (Linnaeus, 1758)
Bothrops affinis Bocourt, 1868, synonyme de Atropoides occiduus (Hoge, 1966)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Crotalinae